Фильм «Президент»:
 «Президент» — датский фильм 1919 года. 
 «Президент» — французский фильм 1961 года. 
 «Президент» — французский фильм 2006 года.
 «Президент» — российский фильм 2015 года